Bleed Well — второй сингл группы HIM с их шестого полноформатного альбома Venus Doom (2007). Сама композиция вошла на альбом под 8-м номером. На песню был снят видеоклип.

Список композиций

iTunes

Макси-сингл

Примечания 

Синглы HIM
Синглы 2007 года